Политические партии Андорры —  политические партии, которые существовали или существуют в княжестве Андорра.

История 

Андорра имеет очень незначительный опыт деятельности политических партий. Первые партии в стране начали зарождаться только в 1975 — 1976 годах. До принятия конституции в 1993 году, в Андорре из-за существенных ограничений не было твёрдой партийной системы. В XXI веке в Андорре установилась нестабильная многопартийность, так как многие из созданных партий распадаются на меньшие.

Действующие партии

Недействующие партии 

Политические партии Андорры